

Павловське — село, Карасуський район, Костанайська область

Павловське — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Павловське — село, Суздальський район, Владимирська область

ru:Павловське